

Подградський потік (притока Вагу, Ілава)
 Подградський потік (притока Вагу, Пруське)
 Подградський потік (притока Канторського потоку)
 Подградський потік (притока Омастіни)